Conchita () — дебютний студійний альбом австрійської співачки, переможниці конкурсу «Євробачення-2014» — Кончіти Вурст.

Список пісень

Позиції в чартах

Хронологія релізу

Примітки

Посилання